Cuadrilla puede referirse a:

 Cuadrilla (Derecho), circunstancia agravante de un delito si se comete en concurrencia por más de tres malhechores armados.
 Cuadrilla (tauromaquia), conjunto de banderilleros y picadores que acompaña a un torero matador.
 Cuadrilla (danza), tipo de danza que se baila por turnos.
 Cuadrilla de Ánimas, agrupación musical folclórica tradicional en la Región de Murcia y otras comarcas del Sureste español.

Demarcaciones geográficas

Históricas
 Cuadrilla (Antiguo Régimen), durante las Edades Media y Moderna en la Corona de Castilla, agrupación de ciudades y grandes villas, con fines fiscales, de organización y de gestión.
 Cabeza de cuadrilla, cada una de las cuatro entidades geográficas (Soria, Segovia, Cuenca y León) que componían el Concejo de la Mesta (agrupación de ganaderos trashumantes de la Corona de Castilla).
 Cuadrillas burgalesas, lo mismo, en el norte de la provincia de Burgos.
 Cuadrilla de Sandoval.

Actuales
 Cuadrillas alavesas, subdivisiones comarcales del territorio en la provincia de Álava.
 Cuadrilla de Salvatierra.